Пашта — малая река в Шенкурском районе Архангельской области, левый приток Ваги.

Длина — 16 км.

Течение 
Река берёт начало из болота, расположенного в 2 км восточнее озера Емгозеро. В верховьях течёт на юго-восток, протекает через озера Большое и Малое, в нижнем течении поворачивает на север. На всем протяжении ширина русла не превышает 10 метров. Впадает в реку Вагу недалеко от села Шеговары. Примерно в 1 километре от устья пересекает автодорогу . Населённых пунктов на берегах реки нет.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Ваги
Реки Шенкурского района